Strange (; читается «стрейндж») может отсылать к следующим значениям:

Музыка 
 Strange (видеоальбом) — сборник видеоклипов, выпущенный Depeche Mode
 Strange Music — лейбл, основанный Трэвисом О’Гуином и рэпером Tech N9ne

 Песни
 «Strange» (песня En Vogue)
 «Strange» (песня Рибы Макинтайр)
 «Strange» (песня Wet Wet Wet)
 «Strange» — песня Boogiemonsters с альбома Riders of the Storm: The Underwater Album
 «Strange» — песня Built to Spill с альбома Ancient Melodies of the Future
 «Strange» — песня The Feeling с альбома Twelve Stops and Home
 «Strange» — песня Galaxie 500 с альбома On Fire
 «Strange» — песня Джейсана Рэдфорда из саундтрека к фильму Digimon: The Movie
 «Strange» — песня Пэтси Клайн с альбома She’s Got You
 «Strange» — песня Poison с альбома Power to the People
 «Strange» — песня Tokio Hotel и Керли с саундтрек-альбома «Алисы в Стране чудес» Almost Alice
 «Strange» — песня Wire с альбома Pink Flag
 «Strange» — песня Скримин Джей Хокинса, кавер на которую исполнил Элвис Костелло на альбоме Kojak Variety

Прочие варианты использования 
 Стрейндж — фамилия
 Стрейндж (Онтарио), Канада — деревня
 «Секретные материалы Стрейнджа» — британский телесериал
 Strange+ — японская манга

См. также 
 Чужестранец
 Незнакомцы
 Странность — свойство элементарных частиц в физике
 Странный кварк
 Стрэнг
 «People Are Strange» — песня, выпущенная в 1967 году американской рок-группой The Doors